Сероа  — многозначное слово:
 Сероа — район в Португалии, входящий в округ Порту.
 Сероа — вымерший койсанский язык, на котором раньше говорили в ЮАР.